Puzata Khata () est une chaîne de restaurants de cuisine nationale dans les principales villes d'Ukraine:
 Kiev — 21
 Dnipro — 7
 Lviv — 2
 Odessa — 1
 Zaporijjia — 1
 Kharkiv — 1
 Loutsk — 1

La livraison du déjeuner est également en place et dispose de sa propre base de production (cycle de produits primaires et produits semi-finis), couvrant une superficie d’environ .

Histoire 
Fondée en 2003, c'est en 2019 la plus grande chaîne de restaurants de cuisine nationale à Kiev et dans les grandes villes d'Ukraine.

Concept de marque : Intérieur extraordinaire, cuisine nationale, bas prix, qualité moyenne.

Le réseau appartient à Vyacheslav Konstantinovsky et à son frère Alexandre.

Notes et références

Liens externes
 http://puzatahata.com.ua/

Entreprise fondée en 2003
Cuisine ukrainienne